Ulomyia är ett släkte av tvåvingar. Ulomyia ingår i familjen fjärilsmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilsmyggor
Ulomyia